L 121 steht für:
 Landesstraße 121 in Deutschland, Bestandteil der Route Kiel–Itzehoe bzw. Kiel–Glückstadt 
 Brucker Ersatzstraße (B335) in Österreich, nach Bau der S 35 als  Brucker Begleitstraße